Нижче наведено список 98 муніципалітетів провінції Верона. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Верона